

Niemcy 
 Jakobsdorf – dzielnica Putlitz
 Jakobsdorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Jakubkowice
 Jakubowice – w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 Jakubowice – w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim
 Jakubowice – w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim
 Jakubowice – w województwie opolskim, w powiecie opolskim
 Jakubowo – w województwie kujawsko-pomorskim
 Jakubowo – w województwie pomorskim
 Jakubowo – w województwie warmińsko-mazurskim
 Jakubów
 Jakuszowa
 Jakuszów
 Kostrzewa
 Sienica

Słowacja 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Jakubov

Zobacz też 
 Jacobsdorf